Slovo tank není jednoznačné a může mít tyto významy 
 tank – obrněné bojové vozidlo
 protipožární tank (alternativně též požární tank, hasičský tank) – speciální těžké požární vozidlo
 tank (fotografie) – nádoba na vyvolání filmu
 tank (nádrž) – nádrž, cisterna nebo vana
 TANK – akronymum pro ukazatel celkové nákladovosti investičních produktů
 think tank – instituce, společnost nebo skupina osob zaměřená na výzkum například v oblasti politiky či ekonomiky

příjmení osob
 Kurt Tank – německý konstruktér

 filmy
 Fish Tank, britsko-nizozemský hraný film z roku 2009, režie Andrea Arnoldová
 Poslední tank, španělsko-italský válečný film z roku 1969, režie José Luis Merino
 Tank (film), americká filmová komedie z roku 1984, režie Marvin J. Chomsky

Externí odkazy